«Е́сли насту́пит за́втра»:
 Если наступит завтра — американский мини-сериал, экранизация одноимённого произведения.
 Если наступит завтра — детективный роман Сидни Шелдона.